HMS Galatea, ha sido el nombre de ocho buques de la Royal Navy británica, así nombrados en honor a la mitológica Galatea.

 fue un navío de línea de sexta clase armado con 20 cañones (corbeta) botado en 1776 y desguazado en 1783.
 fue un navío de línea de quinta clase armado con 32 cañones (fragata) botado en 1794 y desguazado en 1809.
 fue un navío de línea de quinta clase armado con 36 cañones (fragata) botado en1810, utilizado como pontón pata almacenar carbón desde 1836, y desguazado en 1849.
 fue una fragata de hélice lanzada en 1859 y desguazada en 1883. En 1866 realizó un crucero alrededor del mundo bajo el mando del Príncipe Alfredo, Duque de  Edimburgo. 
 fue un crucero de primera clase perteneciente a la Orlando construido en Glasgow, botado el 10 de marzo de 1887 y vendido para desguace el 5 de abril de 1905.
 fue un crucero ligero de la clase Arethusa de 1912 botado el 14 de mayo de 1914 por los astilleros William Beardmore and Company, que fue vendido para desguace en 1921.  
 fue un crucero ligero de la clase Arethusa de 1934, botado el 9 de agosto de 1934 por los astilleros Scotts de Greenock, Escocia.
 fue una fragata de Leander construida en 1963 y utilizada como blanco en unos ejercicios en 1988.

Nombres de buques británicos